Norse puede referirse a:

Norsemen u "Hombres del Norte" (no debe confundirse con los ficticios Hombres del Norte de la obra de Tolkien)
Norse Air, línea aérea.
 Northern Kentucky Norse, equipos deportivos de la Universidad del Norte de Kentucky.

Apellidos
Harold Norse (1916-2009), escritor estadounidense.